Бункин — русская фамилия. Известные носители:
 Бункин, Николай Александрович (1896—1985) — советский спортсмен
 Бункин, Борис Васильевич (1922—2007) — академик РАН, директор НПО «Алмаз».
 Бункин, Николай Александрович (1896—1985) — советский лыжник.
 Бункин, Сергей Борисович (род. 1950) — генеральный директор ЗОМЗ.
 Бункин, Фёдор Васильевич (1929—2016) — академик РАН, директор НЦВИ ИОФАН.

 Бункина, Александра Захаровна (1905—1977) — советская легкоатлетка.